WEV steht für:
Wiener Eislauf-Verein
Wohnungseigentümerversammlung

Abkürzung